Ри́на Бая́новна Зари́пова, так же Ри́на Зари́фова (при рождении — Рéна Бая́новна Агýмова; 12 (19) марта 1941 — 10 января 2008) — татарская журналистка, педагог, переводчица, заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1995), лауреат премии "Бәллүр каләм" ("Хрустальное перо", 2001). 

В 1973-2002 гг. заведовала отделом писем газеты «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»). Ее статьи охватывают широкий круг вопросов, связанных с проблемами нравственности, воспитания, семьи и др.

Биография 
Родилась 12 марта 1941 года в селе Миннярово в семье учителей Масруры Зарифуллиной и Фатхельбаяна Агумова. В документах день рождения был зафиксирован с ошибкой как 19 марта. 

Фатхельбаян происходил из семьи потомственных мулл, мать и двое его братьев были расстреляны в 1930, 1936, 1937 гг. соответственно, самому же Фатхельбаяну с семьей пришлось постоянно переезжать. Со стороны Фатхельбаяна Рина Зарипова состоит в далеком родстве с журналисткой Альфией Самат, писательницей Файрузой Муслимовой и преподавателем Таки Закиевым.

Фатхельбаян Агумов участвовал в Великой Отечественной войне. После войны семья временно переехала в Казкай, а затем в Новый Алим. В этом селе Рина окончила первые два класса. После этого семья переезжала в Старое Султангулово, Шарипово и, наконец, в Верхнее Гареево. В Верхнем Гареево Рина завершила свое десятилетнее школьное образование.

В 1960 году успешно сдает экзамены и поступает на русско-татарский филологический факультет Елабужского пединститута. В 1965 году оканчивает институт. Получает направление от института преподавать русский язык и литературу в средней школе села Татарские Саралы Лаишевского района. 

Выходит замуж за преподавателя физики Загита Зарифова. Позднее семья переезжает в Казань, где с 20 февраля 1969 года она начинает работу в газете «Татарстан яшьләре» в качестве переводчицы. С 1973 года начинает заведовать отделом писем и занимает эту должность до 2002 года.

13 февраля 1995 года "За заслуги в области печати" указом президента РТ Рина Баяновна получает звание Заслуженного работника культуры Республики Татарстан. В 2001 году на журналистском конкурсе "Бәллүр каләм" удостаивается премии лауреата.

С выходом на пенсию в 2002 году не прекращает журналистскую деятельность, публикуется в газетах "Татарстан яшьләре", "Ватаным Татарстан", "Шәһри Казан", "Молодежь Татарстана", "Мәгърифәт", "Татар иле", журнале "Идел".

В 2003 году в эфир канала Новый век выходит выпуск передачи "Адәм белән Хәва" ("Адам и Ева"), посвященный семье Зариповых. В 2005 году награждается медалью «В память 1000-летия Казани».

После обнаружения раковых опухолей, в последние годы жизни журналиста производятся две операции. Уходит из жизни 10 января 2008 года от онкологического заболевания. Рина Зарипова была похоронена на  на Мамадышском тракте Казани.

"Татарстан яшьләре" ("Молодежь Татарстана") 
Рина Зарипова не только была руководителем отдела писем газеты "Татарстан яшьләре", но и вела рубрики, тесно связанные с этим отделом.

Рубрика "Сердәш" ("Наперсница") 
Впервые Рину Зарипову с рубрикой "Сердәш" газеты "Татарстан яшьләре" знакомят ее ученики села Татарские Саралы. В этой рубрике, открытой журналисткой Суфией Ахметовой, заведовавшей в то время отделом писем, читатели газеты делились своими вопросами с надеждой получить поддержки газеты и читателей в вопросах нравственности, воспитания, семьи и др. Данная рубрика была тесно связана с отделом писем газеты.

С 20 февраля 1969 года Рина Зарипова начинает работать в газете "Татарстан яшьләре". Сначала исполняет должность переводчика и помощницы заведующей отделом писем журналистки Суфии Ахметовой. С уходом Суфии Ахметовой на пенсию, в течение нескольких лет с 1970 года отделом писем и этой рубрикой руководили разные люди: Фарит Хакимзянов, Галия Раимова, Фарит Галиев и др. Затем отдел писем и "Сердәш" переходят в ведение Рины Зариповой."Для многих за свою 40-летнюю историю "Сердәш" стал не только другом, товарищем, но и сокровенным собеседником. Сколько же поспешных шагов и заблуждений в жизни многих ему удалось предотвратить? Конечно, для ответа на данный вопрос страниц в газете далеко не достаточно.  Впрочем, многолетние подшивки газет тому свидетели", — Рина Зарипова, "Татарстан яшьләре", март 2005

Рубрика "Шимбә" ("Суббота") 
Рубрика газеты "Суббота" была посвящена различным выдающимся личностям ТАССР, часто публикуются песни известных композиторов с нотами по заявкам читателей. Из-за того, что читатели нередко просили публикаций песен Сары Садыковой, Рине Зариповой приходилось регулярно видеться с ней, что впоследствии их сблизило и сдружило."Наверное, всю исключительность дарования некоторых людей, с которыми сталкивает судьба, со временем осознаешь все глубже. <...> Она [Сара Садыйкова] была человеком совершенно чистым и душевно-искренним", — Рина Зарипова, "Татарстан яшьләре", декабрь 2004

Книги 
В 1982 году в Татарском книжном издательстве вышла книга Рины Зариповой, основанная на статьях по письмам читателей разных лет. Книга раскрывает проблемы нравственности, воспитания, общества, тесно связанные с темой семьи; каждый раздел завершается выводом автора. 

В 1980-1990-е годы очерки Рины Зариповой публиковались в ряде сборников, связанных с проблемами общества, морали и воспитания. Среди них сборник 1990 года "На семи перекрестках", составленный Газинуром Валеевым, и сборник 1991 года "Покаяние", составленный Язилей Абдулкадыровой совместно с Риной Зариповой.

Семья 
Муж Рины Баяновны - Загит Садрисламович Зарифов - на протяжении 30 лет работал в качестве старшего преподавателя, инженера в Казанском авиационном институте. Вместе они воспитали 4 детей.

Публикации

Статьи

Книги

Переводы

Примечания

Литература

Книги

Статьи

Ссылки 
 Адәм белән Хәва. Рина белән Заһит Зариповлар гаиләсе (Телепрограмма "Адам и Ева". Семья Загита и Рины Зариповых)  Телеканал "Новый век", 2003.

Заслуженные работники культуры Республики Татарстан
Журналисты Татарстана
Родившиеся в Миннярово
Умершие в Казани
Родившиеся в Актанышском районе
Педагоги Татарстана
Похороненные на Мусульманском кладбище Самосырово
Выпускники Елабужского педагогического института